Os compostos orgânicos colidinas formam em Química uma família de compostos, pertencente aos compostos heterocíclicos (mais precisamente: heteroaromáticos). Consistem de um anel piridina, substituído com três grupos metila. Através de arranjo diferente resultando em seis isômeros constitucionais com a fórmula C8H11N. A 2,4,6-colidina é o isômero mais comum.

Propriedades 

Os colidinas são líquidos incolores com odor similar ao de piridina. São solúveis em água e etanol.

Ver também 

 Picolina (Metilpiridina)
 Lutidina (Dimetilpiridina)

Piridinas